Hi-Tech steht für:
 high technology, siehe Spitzentechnologie
 Hi-Tech Automotive & Superformance, südafrikanischer Automobilhersteller
 Hi Tech Cobra, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hi-Tech Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 eine Spielart des Psytrance